HMS Lysander je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Lysander (1842) 
 HMS Lysander (1913) 
 HMS Lysander (J379)

Lysander